Can Jordà (Castellterçol), edifici eclèctic al centre històric de Castellterçol (el Moianès) 
 Can Jordà (Collsuspina), edifici a Collsuspina (el Moianès) 
 Can Jordà (Fares)

 Can Jordà (Pont de Molins), casa a Pont de Molins (l'Alt Empordà)

 Can Jordà (Roses), casa de Roses, a l'Alt Empordà
 Can Jordà (Santa Pau), mas a Santa Pau (la Garrotxa) 
 Can Jordà (Vilablareix), casa de Vilablareix, al Gironès
 Can Jordà (masia de Santa Susanna), masia al terme de Santa Susanna (al Maresme) 
 Basses de Can Jordà, cos d'aigua
 Turó de Can Jordà, muntanya al municipi de Palafolls, a la comarca del Maresme 
 Turó de Can Jordà (Santa Susanna), muntanya al municipi de Santa Susanna, a la comarca del Maresme